Половцы:

 Половцы — тюркоязычный кочевой народ.
 Половцы — деревня в Сычёвском районе Смоленской области России.
 Печенеги и половцы — интернет-мем, оформившийся после высказывания президента России Владимира  Путина о печенегах и половцах.